

Сухань — місто в Західнопоморському воєводстві.

Сухань — село в окрузі Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.